Джонс, Джо ():
  (1909—1963) — американский художник, монументалист и литограф.
  (1926—2005) — американский ритм-н-блюз певец и композитор.